Arth steht für:
 Arth SZ, Gemeinde im Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Arth (Furth), Kirchdorf der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Arth (Film), indischer Film aus dem Jahr 1982

Arth ist der Familienname von:
 Jeanne Arth (* 1935), US-amerikanische Tennisspielerin
 Maria Magdalena Arth (1751–1821), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Theaterdirektorin, siehe Maria Magdalena Schikaneder
 Michael Edward Arth (* 1953), US-amerikanischer Autor und Planer

Siehe auch: Art